Karl Schalk ist der Name folgender Personen:

* Karl Schalk (Historiker) (1851–1919), österreichischer Historiker und Bibliothekar
 Karl Schalk (Fußballspieler) (* 1974), österreichischer Fußballspieler